Eurició (fill d'Àctor)
 Eurició (centaure)
 Eurició (pastor)